Haghof ist der Ortsname von

 Haghof (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haghof (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haghof (Isernhagen), um 1909 errichtete denkmalgeschützte Landhaus-Anlage mit Villa von Ferdinand Eichwede in Isernhagen, Kircher Bauerschaft
 Haghof (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Haghof (Oberleichtersbach), Ortsteil der Gemeinde Oberleichtersbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Haghof (Schechingen), Ortsteil der Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Haaghof